Dismorphiinae (mariposas mímicas) es una de las cuatro subfamilias de mariposas que componen la familia Pieridae, se han descrito siete géneros y más de sesenta especies, la mayoría con distribución neotropical. 
Las larvas se alimentan de plantas de la familia Fabaceae.

Taxonomía, sistemática y diversidad  

Se reconocen dos tribus dentro de la subfamilia. La tribu Leptideini es de distribución Paleártica, y la tribu Licinini con seis géneros, tiene una distribución predominantemente neotropical, con una sola especie en América del Norte. Dentro de la tribu Licinini, el género Dismorphia es el más diverso e incluye casi la mitad de las especies de Dismorphiinae reconocidas.

Interacciones bióticas 

Existen pocas observaciones directas sobre el ciclo de vida y las plantas hospederas de las especies de Dismorphiinae, pero la mayoría de los reportes mencionan plantas dentro de la familia Fabaceae. Sólo Leptidea morsei ha sido reportada también en plantas de las familias Brassicaceae y Rhamnaceae. Dentro de las fabáceas, el género Inga ha sido reportado más frecuentemente como hospedera de las especies de Dismorphia y para Lieinix nemesis, mientras que Pseudopieris nehemia ha sido observada alimentándose de plantas del género Calliandra. Igualmente, las asociaciones con parasitoides han sido muy poco documentadas.

La coloración de varias especies del género Dismorphia es muy similar al de algunas especies de mariposas en la familia Nymphalidae, (subfamilias Heliconiinae y Danainae) con las cuales conviven en los bosques tropicales. Esta observación llevó a Henry Walter Bates a postular su famosa hipótesis sobre mecanismos de mimetismo que después recibiría su nombre. Incluso se ha reportado la coexistencia en una misma población de D. spio de morfotipos con patrones de coloración diferentes que pueden estar asociados a diferentes especies modelo. 

Las del género Enantia parecen ser mímicos de las mariposas de la col, Pieris, miembros de la subamilia Pierinae dentro de la misma familia de Dismorphiinae.

Referencias

Enlaces externos